Navy Blues (album), een album van Sloan
Navy Blues (1929), een Amerikaanse film geregisseerd van Clarence Brown
Navy Blues (1937), een Amerikaanse film geregisseerd van Ralph Staub
Navy Blues (1941), een Amerikaanse film mede-geschreven en mede-geproduceerd door Jerry Wald